Trung Nghĩa (Hưng Yên)
 Trung Nghĩa (Vĩnh Long)
 Trung Nghĩa (Bắc Ninh)
 Trung Nghĩa (Phú Thọ)